Van Doesburgh ist der Name folgender Personen:

 Herman Gerrit Jacobus van Doesburgh (1800–1874), niederländischer Theologe
 Simon Cornelis van Doesburgh (1835–1906), niederländischer Schriftsteller
 Hendrik Gerard van Doesburgh (1836–1897), niederländischer Jurist und Polizist
 Bracha van Doesburgh (* 1981), niederländische Schauspielerin